Shah Alam (stad), een stad aan de westkust van de Maleisische regio Malakka;
Shah Alam (circuit), voormalig racecircuit nabij Sham Alam;
Shah Alam I (regeerde 1707-1712), keizer van het Mogolrijk in Voor-Indië;
Shah Alam II (regeerde 1759-1806), keizer van het Mogolrijk.